Matarrubia puede referirse a:

 la localidad española de Matarrubia, en la provincia de Guadalajara; o
 el nombre común de la planta Quercus coccifera.